

Jednostki administracyjne 
 Los Santos – prowincja Panamy
 Los Santos – gmina w Hiszpanii
 Los Santos – miasto w Kolumbii

Inne 
 Los Santos – fikcyjne miasto wzorowane na Los Angeles, będące miejscem akcji gier z serii Grand Theft Auto